

Carriera 
Ha giocato nella seconda divisione tedesca e nella massima serie polacca.

Statistiche

Presenze e reti nei club

Palmarès

Club

Competizioni nazionali 
 
Karlsruhe: 2012-2013
Arminia Bielefeld: 2014-2015

Note

Collegamenti esterni